

Anno 
 528 o 528 a.C.

Codici 
 528 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Gottinga, nella Bassa Sassonia, in Germania

Matematica 
528 (numero)